Slaget vid Ostrołęka kan avse:
 Slaget vid Ostrołęka (1807)
 Slaget vid Ostrołęka (1831)
 Slaget vid Ostrołęka (1920)